

Località 
 Puerto Rico – nome spagnolo e inglese di Porto Rico
 Puerto Rico (Argentina) – città argentina nella provincia di Misiones
 Puerto Rico (Bolivia) – città boliviana nel dipartimento di Pando
 Puerto Rico (Caquetá) – comune della Colombia nel Dipartimento di Caquetá
 Puerto Rico (Meta) – comune della Colombia nel Dipartimento di Meta
 Puerto Rico (Spagna) – località turistica spagnola nell'isola Gran Canaria
 San Juan (Porto Rico) – Puerto Rico era il nome originale dell'attuale città di San Juan

Altro 
 Puerto Rico – gioco da tavolo in stile tedesco di Andreas Seyfarth
 Puerto Rico Islanders – società calcistica portoricana

Pagine correlate
Porto Rico (disambigua)

Altri progetti